Чемпионат мира по трековым велогонкам 1907 года прошёл с 4 по 7 июля в Париже (Франция).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1907
Спорт во Франции в 1907 году
Велогонки
Июль 1907 года
Международные спортивные соревнования в Париже
Международные соревнования по велоспорту во Франции
Чемпионаты мира во Франции